

Botanica
Agria – varietà di patata

Geografia
Agria – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
Agria – nome italiano della città ungherese di Eger

Zoologia
Agria – genere di ditteri della famiglia dei sarcofagidi